Табукашвили () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Табукашвили, Давид Георгиевич (1906 — ?) — грузинский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Табукашвили, Лаша Ревазович — грузинский сценарист и драматург.
 Табукашвили, Реваз Шалвович (1927—1990) — грузинский сценарист и режиссёр.
 Табукашвили, Шалва Петрович (1917 — ?) — грузинский колхозник, Герой Социалистического Труда.